Wekel oder Wékel ist der Name von

 Julian Wékel (* 1951), deutscher Architekt, Dekan im Fachbereich Architektur der Technischen Universität Darmstadt
 Lothar Wekel (* 1958), deutscher Verleger
 Reinhard Wekel (* 1953), deutscher Architekt
 Rolf Wékel, deutscher Architekt
Siehe auch:
Weckel